Хеймо — фамилия.

Известные носители:
 Хеймо, Конрад Станислав (род. 1936) — польский священник доминиканец, помощник Иоанна Павла II.
  (1894—1938) — финский коммунист, деятель Коминтерна, репрессирован и расстрелян в Москве.